

Населені пункти та їхні частини

 Беднари — село в гміні Неборув Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Беднари — село в гміні Пуща-Марянська Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Беднари — село в гміні Победзіська Познанського повіту Великопольського воєводства
 Беднари — осада в гміні Отмухув Ниського повіту Опольського воєводства

Примітки